Любо-Надеждовка () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 27650. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522586903.

Местный совет 
27610, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Покровское, переул. Мира, 7

Ссылки 
 Любо-Надеждовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района